

Musica 
 Almah – gruppo musicale brasiliano
 Almah – album degli Almah del 1999

Religione 
 Almah – appellativo ebraico dato a una ragazza che ha raggiunto la pubertà, ma che è ancora sotto la protezione della famiglia